Пежо 106 () је аутомобил који је производила француска фабрика аутомобила Пежо. Производио се од 1991. до 2003. године.

Историјат 
Представљен је 1991. године на сајму аутомобила у Франкфурту. Наследник је модела 104, мада се у великој мери сматра заменом за модел 205. Имао је циљ да се на тржишту директно такмичи са клиом, који је лансиран годину дана раније. У то време један од најмањих Пежоових аутомобила први пут је представљен са троја врата, да би 1992. године почела производња и са петора врата. Дели платформу и моторе са Ситроеновим моделом саксо, и незнатно се разликују по ентеријеру и дизајну.

Године 1995, Пежо је покренуо и верзију на електрични погон, под називом 106 Electrique.

У априлу 1996. године модел је подвргнут редизајну и модернизацији. Благо му је промењен изглед, а испод хаубе је добио читав низ нових погонских мотора. Међутим, од 1999. године потражња за 106-ицом је озбиљно пала. То се десило превасходно због великог броја конкурената на тржишту, као и чињеница да је 1998. године Пежо покренуо нови модел 206, који је скренуо пажњу значајног дела купаца. Године 2003, производња је прекинута, а наследник се појављује тек 2005. године и носи ознаку 107.

Мотори 
У 106-ицу су се уграђивали бензински мотори од 1.0 (45 и 50 КС), 1.1 (54 и 60 КС), 1.3 (98 КС), 1.4 (75, 94 и 98 КС) и 1.6 (88 и 103 КС), као и дизел-мотори од 1.4 (50 КС) и 1.5 (58 КС). Од редизајна 1996. године уграђују се и бензински 1.4 (71 КС), 1.6 (101 КС) и 1.6 16V (118 КС), и дизел 1.5 (54 и 57 КС).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мотори 106-ице 

Пежо
Мали аутомобили